Rywalizacja w K-1 mężczyzn w kajakarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana między 7 a 10 sierpnia na obiekcie Olympic Whitewater Stadium.

Do zawodów zgłoszonych zostało 21 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST),.

Wyniki

Eliminacje

Półfinał

Finał

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016